Расул Казбекович Микаилов (род. 20 апреля 1963 года, Махачкала, Дагестанская АССР, РСФСР, СССР) — член Верховного Совета Российской Федерации (1990—1993). Бывший руководитель информационно-аналитическим управлением Администрации Президента России. Действительный государственный советник Российской Федерации 3 класса, указ от 12 июня 1996 года N 885.

Биография 
Родился 20 апреля 1963 года в городе Махачкала Дагестанской АССР в семье учёного-лингвиста Казбека Микаилова.

Родословная 
Дед Расула по материнской линии, Ахмед, был из известного гоцатлинского рода Мирзаевых. Они прямые потомки хунзахских чанка. Бывший землевладелец, дед, из-за угрозы насилия над его семьёй, после убийства старшего брата, взял младших брата и сестру и уехал в Дербент, потом переехал в Махачкалу, а оттуда — в Казань. Дед Ахмед здесь изучил фарси и пушту, татарский и узбекский языки. Также он говорил на родном языке, на кумыкском, и на русском. Здесь он женился на красавице-татарке Раузе.
Затем они переехали в Ташкент. Здесь Ахмед привлёк внимание спецслужб и вскоре поступил в разведшколу, которая готовила разведчиков для работы в восточных странах. После подготовки его забросили в Афганистан. В дальнейшем он стал военным атташе в Афганистане, затем — в Турции, в Чехословакии.
Прадед Ильяс по отцовской линии родом из Ругуджа. Был вахмистром в Дагестанском иррегулярном конном полку . Выйдя в отставку, купил в Нижнем Каранае дом, где и родился дед Микаилов, Шихабудин Ильясович. Дед в юности служил всадником в том же Дагестанском иррегулярном конном полку, после революции перешёл на сторону красных. Стал командиром эскадрона. Участвовал в боях с отрядами Нажмудина Гоцинского от начала и до самого Ведучи. После выхода на пенсию поселился в Буйнакске. Здесь родился отец Расула - Казбек. Организовал и возглавил первый аварский драмтеатр. Его жена - моя бабка, Мария Фёдоровна Баракова (она осетинка и её родовое имя Марьям Тотруковна Баракъти) в Москве работала референтом Серго Орджоникидзе, в Буйнакске была назначена директором детского дома.
Потом дед учился в докторантуре в Тбилиси. Впоследствии в Тбилиси поступил его средний сын Эльдар Микаилов, дочь Райханат, которую все на художественно-графическом факультете ДГПИ знали как Кисану. Отец Расула, Казбек учился там же, в Тбилиси.
В Грузии дед познакомился с выдающимся лингвистом Арнольдом Степановичем Чикобава.

Образование 
Учился в Тбилисском государственном университете. Выпускник Дагестанского госуниверситета им. В.И.Ленина.  Затем переехал в Москву.

Трудовая деятельность 
До 1990 года работал на студии телевидения Государственного комитета Дагестанской АССР по телевидению и радиовещанию в Махачкале. С 1988 гола был главным редактором творческого объединения «Пятый угол» и ведущим одноименной общественн-политической программы (одним из редакторов объединения был выпускник МГУ Загир Арухов).
В дальнейшем работал первым вице-президентом Всероссийского общественного фонда поддержки региональных инициатив, являлся членом Координационного Совета Российского общенародного движения (РОД).
В 2007 году возглавил общество с ограниченной ответственностью «С-ГРУПП»
В 2013 году являлся PR-директором ООО «Национальные лотереи».
В последнее время возглавляет ООО «Джи Ар Лесная промышленность», являясь его директором.

Политическая деятельность 
Беспартийный. Член фракции ВС РСФСР "Радикальные демократы".

Избрание народным депутатом РСФСР 
В 1990 году избран народным депутатом РСФСР. В парламенте был членом фракции «Радикальные демократы», участвовал в работе фракций и групп «Демократическая Россия», «Радикальные демократы», «Коалиция реформ». Был членом Совета Национальностей Верховного Совета РФ, член Комитета Верховного Совета РСФСР по средствам массовой информации, связям с общественными организациями, массовыми движениями граждан и изучению общественного мнения. 6 сентября 1991 года вошёл в состав Временной комиссии для парламентского расследования причин и обстоятельств государственного переворота в СССР.30 октября 1991 года избран членом комитета Совета Республик по бюджету и финансам.
6 апреля 1992 года был включён в состав Редакционной комиссии шестого Съезда народных депутатов Российской Федерации по подготовке проекта постановления "О ходе экономической реформы в Российской Федерации".
15 февраля 1993 года в составе Депутатской группы Верховного Совета Российской Федерации по сотрудничеству с Парламентом Республики Грузия был направлен в Грузию.

Выборы в Госдуму 
В 1999 году баллотировался в Государственную Думу третьего созыва в составе федерального списка избирательного блока «Движение патриотических сил - Русское Дело», но не преодолел барьер в 5 %.

Участие в политических процессах страны

События августа 1991 года 
В августе 1991 года Расулом Микаилов принимал участие в защите Белого дома. Вместе с Магомедом Толбоевым они, вернувшись после путча в Махачкалу, пытались добиться отстранения от должности тех руководителей, которые активно поддержали путч, чем вызвали резкое недовольство руководства республики и депутатов Верховного Совета.
Расул в те дни активно собирал информацию о реакции СМИ как республиканских, так и федеральных, на происходящее в стране.

События октября 1993 года 
На 10-м Чрезвычайном съезде народных депутатов РФ вслед за журналистом Сергеем Носовцом категорически выступил против импичмента президента.

Личная жизнь 
Расул Микаилов женат на Фаине Арифовне. Женился, будучи студентом пятого курса ДГПИ.

Имеет троих детей (от старшего к младшему): Камилла Магеррамова, Ахмед Микаилов и Марин Микаилова.

Примечания

Литература 
 Политическая Россия сегодня. (Высшая представительная власть). Справочник. Барсенков А. С., Корецкий В. А., Остапенко А. И. М.:Московский рабочий, 1993. 365 с. ISBN — 5-239-01680-1. (Микаилов Расул Казбекович — сс. 184, 349, 351, 357)

Ссылки 
 ПРЕЗИДИУМ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР
 Расул Микаилов в алфавитном списке на politika.su
 Расул Микаилов в списке по округам на politika.su
 Расул Микаилов, телевизионный продюсер, 1960-1980-е гг

Выпускники Дагестанского государственного университета
Выпускники Тбилисского государственного университета
Члены КПСС
Члены Верховного совета России (1990—1993)